Le district de Yuzhou (玉州) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Yuzhou (禹州) est une ville de la province du Henan en Chine.

Homonymie de toponyme